NPG může znamenat:

 National Portrait Gallery (Londýn)
 Nature Publishing Group
 Neopentylglycol
 Neue Photographische Gesellschaft
 Nukleare Planungsgruppe NATO
 Network Packet Generator